Psicologia de la Gestalt, corrent de pensament dins de la psicologia sorgida a Alemanya a principis del .
 Teràpia gestalt, teràpia que pertany a la psicologia humanista.